Dorval puede hacer referencia a:

Personas 
 Alain Dorval (1946-), comediante francés.
 Anne Dorval (1960-), actriz canadiense.
 Jean-Baptiste Dorval (1839-1905), pintor francés.
 Marie Dorval (1798-1849), actriz francesa.
 Dorval Rodrigues (1935-2021), futbolista brasileño.

Topónimo 
 Dorval, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá ubicada en la isla de Montreal.
 L'Île-Dorval, ciudad e isla de la provincia de Quebec.